Rieckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Erna Rieckmann (1887–nach 1921), deutsche Politikerin (USPD)
 Heinz Rieckmann, deutscher Feldhandballspieler
 Julian Rieckmann (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Marco Rieckmann (* 1978), deutscher Umweltwissenschaftler 
 Reinhold Rieckmann (* 1942), deutscher Keramiker, Bildhauer, Grafiker, Objektkünstler

Siehe auch:
 Rickman